

Барциково — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Барциково — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Барциково — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства